Jack Frost steht für:
 
 Jack Frost (Mythos), volkstümliche Personifizierung des Winters
 Jack Frost (australische Band), australische Band
 Jack Frost (österreichische Band), österreichische Band
 Jack Frost (1998), US-amerikanische Filmkomödie aus dem Jahr 1998
 Jack Frost – Der eiskalte Killer, eine Horrorkomödie aus dem Jahr 1997
 Jack Frost 2 – Die Rache des Killerschneemanns, deren Fortsetzung aus dem Jahr 2000
 Jack Frost, ein Pseudonym von Bob Dylan (* 1941), US-amerikanischer Musiker und Lyriker
 den Markennamen Jack Frost des ehemaligen US-amerikanischen Automobilherstellers Kammann Manufacturing Company